Ambodibonara, une commune (Kaominina), du nord de Madagascar, dans la province de Diego-Suarez ;
 Ambodibonara, une commune urbaine malgache située dans la région de Vatovavy.